Ализар — фамилия.
 Ализар, Паскаль (род. 1962) — французский политик, сенатор от департамента Кальвадос.
 Ализар, Татьяна Адамовна (род. 1978) — российская гандболистка (вратарь), тренер и преподаватель.